Malans kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Malans, Haute-Saône, 
 Malans, Doubs,

Schweiz 

 Malans, Schweiz, ort och kommun, Graubünden,